Алексей Фортунатов:
 Фортунатов, Алексей Михайлович (1850—1904) — профессор Казанского университета.
 Фортунатов, Алексей Фёдорович (1856—1925) — российский агроном и статистик.
 Фортунатов, Алексей Фёдорович (? — 1828) — российский публицист и педагог.